Cosmic Background Imager, telescopi interferòmetre situat a Xile
 Comissió Balenera Internacional, organisme internacional encarregat de la regulació de la caça de balenes
 Congrés Botànic Internacional, trobada periòdica mundial de botànics responsable, entre altres temes, del Codi Internacional de Nomenclatura Botànica
 California Bureau of Investigation, cos de policia de l'estat de Califòrnia, popularitzat per la sèrie de televisió The Mentalist
 Instrucció basada en ordinador (del nom en anglès Computer-Based Instruction), tecnologia educativa antecessora de les Tecnologies de la informació i la comunicació